G.H. Martel & Co. is een in 1869 opgericht champagnehuis dat in Reims is gevestigd. Het bedrijf is het als eigendom van de firma Rapeneau die ook eigenaar van Champagne Mansard Baillet en Charles de Cazanove is.

Martel
G.H. Martel